Tintenherz steht für:

 Tintenherz (Film), internationaler Fantasyfilm von Iain Softley (2008)
 Tintenherz (Roman), erster Band der Tintenwelt-Trilogie von Cornelia Funke (2003)